Países por PIB per cápita puede hacer referencia a:
Lista de países por PIB (nominal) per cápita
Lista de países por PIB (PPA) per cápita